Fabrice Courcier ;
 Gustave Courcier, connu sous le nom de Guy Berry (1907-1982), un chanteur et acteur français ;
 Martial Courcier.